Erkrankt steht für: 

 Krankheit
 Erkrankt (Fernsehserie), eine US-amerikanische Serie von Dan Partland